

Personnalités 

 Émile Akar (1876-1940), l'un des deux fondateurs de la marque de voiture Amilcar ;
 Furkan Akar (né en 2002), patineur de vitesse sur piste courte turc ;
 John Akar (1927-1975), écrivain et diplomate sierra-léonais, compositeur de l'hymne nationale de Sierra Leone, High We Exalt Thee, Realm of the Free ;
 Nasuh Akar (1925-1984), lutteur turc ;
 Serdar Akar (né en 1964), réalisateur turc ;
 Zeina Akar (née en 1964), femme politique libanaise, ministre et vice-premier ministre.

Toponymes

Akar-Akar, massif montagneux du Hoggar ;

Akar, rivière qui se jette dans le lac endoréïque d'Eber dans la province d'Afyonkarahisar.

Musique 
Akar peut désigner :
 , label musical indépendant polonais, ancienne maison de disque de Cracovie créée et dirigée par Waldemar Najgrodzki et Kuba Płucisz, ancien guitariste du groupe IRA ;
 Akar, morceau de l'album Nap mint nap du groupe de jazz Akosh S. Unit.

Autres 
Akar peut aussi désigner :
 Akar, une œuvre du poète franco-russe Alexandre Karvovski ;
 Akar, un prénom masculin berbère.

Voir aussi 
 Akar-bale, une langue morte d'Inde

Référence 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme